Munkfors (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Munkfors (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.